

Geografia 
 
 Paoli – città della Contea di Phillips, Colorado
 Paoli – capoluogo della Contea di Orange, Indiana
 Paoli – città della Contea di Garvin, Oklahoma
 Paoli –  census-designated place della Contea di Chester, Pennsylvania

Persone 
 Alessandro Paoli (1984), pallavolista italiano
 Amos Paoli (1917-1944) – partigiano italiano
 Francesco Paoli (1642-1720) – frate, carmelitano, Maestro dei novizi di Firenze
 Antonio Paoli (1871-1946), tenore portoricano 
 Arturo Paoli (1912), presbitero, religioso e missionario italiano
 Baldassarre Paoli (1811-1889), politico italiano
 Cesare Paoli (1840-1902),  archivista, paleografo italiano
 Daniele De Paoli (1973), ciclista su strada italiano
 Domenico De' Paoli (1894-1985), compositore e critico musicale italiano
 Elidio De Paoli (1948 – ), politico, ex senatore
 Enrico Paoli (1908-2005), scacchista e compositore di scacchi italiano
 Eugenio De Paoli (1953), giornalista italiano
 Evelina Paoli, nome d'arte di Lina Vianello (1878-1974), attrice caratterista italiana 
 Giacinto Paoli (1681-1763), politico e militare corso
 Gino Paoli (1934), cantautore e musicista italiano
 Giovanni De Paoli – calciatore italiano
 Mario De Paoli (1928-2002) – pittore italiano di arte figurativa
 Mattia de Paoli (1770-1831) – abate, controrivoluzionario
 Paolo De Paoli (1935-2013) – politico, Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana
 Pietro Paoli (1759-1839) – matematico
 Pasquale Paoli (1725-1807), patriota e generale corso, massone di 33° grado
 Roberto Paoli (1969 – ) – architetto e designer italiano
 Roberto Paoli (1930-2000) – ispanista italiano
 Roberto De Paoli (1945), calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Sebastiano Paoli (1684–1751) – letterato, archeologo, antiquario e religioso italiano
 Sebastiano Paoli (1720–1796) – medico ed enciclopedista italiano
 Ugo Enrico Paoli (1884-1963), filologo e storico italiano
 Vanna Paoli (1948), regista cinematografica, sceneggiatrice e scrittrice italiana
 Vincenzo de' Paoli, nome italianizzato di Vincent de Paul (1581-1660), presbitero francese, fondatore e ispiratore di numerose congregazioni religiose
 Virginio De Paoli (1938-2009), calciatore italiano, di ruolo centravanti

Altro
 Beati Paoli, setta segreta costituita a Palermo (XII secolo)
 De Paoli – nobile famiglia italiana
 Battaglia di Paoli – nel 1777, in Pennsylvania

Pagine correlate
 Pauli
 De Paolis